L'infra-ordre éteint des Stegosauria (stégosauriens en français) regroupe des dinosaures ornithischiens herbivores portant des plaques osseuses sur leur dos. Ils ont vécu au moins à partir du Jurassique moyen jusqu'à, au moins, la fin du Crétacé inférieur.

Description 

Ils se caractérisent par un corps massif surmonté d'une minuscule tête en plus d'une double rangée de plaques osseuses hérissant leur dos de chaque côté de leur colonne vertébrale. Leur queue était parée d'un ensemble de longues piques pointues nommé de façon informelle « thagomizer » qui leur servait sûrement de moyen de défense.

Empreintes de pas de stégosauriens 
Les pattes arrière tridactyles des stégosauriens ont laissé des empreintes dans les sédiments qui se regroupent sous le nom de deux ichnogenres : Deltapodus et Stegopodus. Ces dernières, découvertes tout d'abord dans le Jurassique supérieur des États-Unis, ont montré que les pattes antérieures des stégosauriens possédaient cinq doigts et non trois comme leurs pattes postérieures.

Datation

Premiers stégosauriens 
Les plus anciens stégosauriens sont connus indirectement par des empreintes de pas fossilisées remarquablement conservées, montrant l'empreinte de doigts robustes, courts et arrondis. Elles datent du tout début du Jurassique. Elles ont été découvertes dans l'Hettangien de Dordogne en France à Corgnac-sur-l'Isle et ont été décrites par Jean Leloeuff  en 1999.

D'autres empreintes moins évidentes ont été citées en Australie et au Maroc dans le Jurassique inférieur.

Les plus anciens os attribués à des stégosauriens datent du Jurassique moyen (Bajocien) d'Angleterre, mais le premier squelette indubitable de ce groupe est celui de Huayangosaurus taibaii découvert  dans le Bathonien ou Callovien du Sichuan en Chine.

Derniers stégosauriens 
Les stégosauriens sont classiquement considérés comme ayant disparu à la fin du Crétacé inférieur.

Cependant en 1979, des os très usés et altérés sont découverts dans le sud de l'Inde et décrits par P. Yadagiri et K. Ayyasami comme appartenant à un nouveau genre de stégosaurien : Dravidosaurus. Ce stégosaurien serait à la fois le plus petit ayant jamais existé ( de long) et le plus récent identifié. Cependant la mauvaise qualité des fossiles suscite une controverse quant à la validité de cette attribution.

En 2017, Galton et K. Ayyasami reportent la découverte d'une plaque osseuse très mal conservée de stégosaurien, également en Inde du sud, mais trouvée dans formation de Kallamedu, une formation géologique fluvio-estuarienne encore plus récente, datée de la fin du Crétacé supérieur (Maastrichtien). Cette découverte parait confirmer la présence de stégosauriens au Crétacé supérieur, elle serait corroborée par l'identification de traces de pas de stégosauriens (ichnogenre Deltapodus), identifiées au sommet de la formation géologique de Lameta dans l'ouest de l'Inde, et également d'âge Maastrichtien.

Classification

Classification classique 

La classification classique des stégosauriens a regroupé historiquement un grand nombre de taxons recensés ci-dessous :

Infra-ordre Stegosauria
 Gigantspinosaurus
 Famille Huayangosauridae
 Huayangosaurus (Sichuan, Chine)
 ?Regnosaurus (Sussex, Royaume-Uni)
 famille Stegosauridae
 Paranthodon - (Afrique du Sud)
 Monkonosaurus - (Tibet, Chine)
 Chungkingosaurus - (Chongqing, Chine)
 Chialingosaurus - (Sichuan, Chine)
 Wuerhosaurus - (Xinjiang, ouest de la Chine)
 Hesperosaurus - (Wyoming, États-Unis)
 Dacentrurus - (Royaume-Uni, France et Espagne)
 Miragaia- (Portugal)
 Sous-famille Stegosaurinae
 Tuojiangosaurus - (Sichuan, Chine)
 Kentrosaurus - (Tanzanie)
 Lexovisaurus (=Loricatosaurus) - (Royaume-Uni et France)
 Stegosaurus - (Wyoming, États-Unis)
 incertae sedis
 ?Craterosaurus - (Bedfordshire, Angleterre)
 Jiangjunosaurus - (Xinjiang, Chine)

Classification 
En 2009 et 2010, plusieurs spécimens de nouveaux genres et espèces de Stegosauridae ont été révisés et souvent rattachés à des genres et/ou espèces existant précédemment pour tenir compte de la grande variabilité intraspécifique que l'on observe dans ce groupe.

Les genres Wuerhosaurus et Hesperosaurus par exemple ont été rattachés au genre Stegosaurus sous les noms binominaux S. homheni et S. mjosi. De même, plusieurs spécimens de Stegosaurus pour lesquels de nouvelles espèces avaient été érigées sont aujourd'hui regroupés dans l'espèce Stegosaurus armatus. Par ailleurs, deux genres du Jurassique supérieur de Chine ont été nommés sans faire l'objet d'une description formelle.
Il s'agit de Yingshanosaurus  et Changdusaurus. Dans l'attente d'une description complète, ces genres sont considérés comme des nomina nuda.

Les analyses cladistiques réalisées, respectivement par O. Mateus  en 2009 et par S. Maidment  en 2010 montrent des résultats similaires et aboutissent à un cladogramme simplifié.

Deux familles sont distinguées, celle des Huayangosauridae et celle, plus évoluée, des Stegosauridae, tandis que les genres Tuojiangosaurus, Paranthodon et Gigantspinosaurus sont placés en position basale :

Notes et références

Références

Références taxonomiques

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Stegosauridae
 Dravidosaurus

 
†
Infra-ordre d'animaux préhistoriques (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique
Dinosaure du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1877
Taxon fossile décrit par Othniel Charles Marsh